Aceasta este o listă a statelor după emisiile de dioxid de carbon făcute de om. Datele au fost colectate în 2004 de către CDIAC () pentru SUA. Recent, SUA emitea cea mai mare cantitate de dioxid de carbon, însă după raportul preliminar al Agenției de mediu al Țărilor de Jos, care folosește date de la compania British Petroleum, China este în capul listei în ceea ce privesc emisiile de CO2 din anul 2006.

Câteva teritorii dependente și teritorii ale căror independență nu a fost recunoscută pe plan mondial, sunt de asemenea incluse.

Lista țărilor după emisii

Note

Legături externe 

 Statistici SUA

Ecologie
Liste
Liste de țări